Шабров — фамилия. Известные носители:
 Шабров, Александр Владимирович (род. 1943) — советский и российский организатор медицинского образования и здравоохранения.
 Шабров, Владимир Сергеевич (1930—1990) — советский футболист.
 Шабров, Михаил Зеликович (род. 1944) — советский и российский поэт-песенник, драматург, сценарист и режиссёр.